Бентон има више значења:
 Округ Бентон (Ајова)
 Округ Бентон (Арканзас)
 Округ Бентон (Вашингтон)
 Округ Бентон (Индијана)
 Округ Бентон (Минесота)
 Округ Бентон (Мисисипи)
 Округ Бентон (Мисури)
 Округ Бентон (Орегон)
 Округ Бентон (Тенеси)
 Бентон (Калифорнија)
 Бентон (Алабама)
 Бентон (Илиноис)
 Бентон (Арканзас)
 Бентон (Висконсин)
 Бентон (Канзас)
 Бентон (Кентаки)
 Бентон (Луизијана)
 Бентон (Пенсилванија)